El Pinar bezeichnet:

 El Pinar (spanisch), deutsch Kiefernwald, Ableitung von el pino (spanisch), deutsch ‚die Kiefer‘, ‚die Pinie‘
 El Pinar (Chiapas), einen Ort in Mexiko
 El Pinar (El Hierro), eine Gemeinde der spanischen Kanareninsel El Hierro
 El Pinar (Granada), eine Gemeinde der spanischen Provinz Granada
 El Pinar (Uruguay), einen Ort in Uruguay